Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al Circuit Carlos Pace de Interlagos, el 5 d'abril del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 15. 703 

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 19. 490 (a la volta 34)

Referències 
 

Brasil
1992